Brant Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Brant Lake (Florida)
 Brant Lake (Michigan)
 Brant Lake (Minnesota)
 Brant Lake (New York)
 Brant Lake (South Dakota), im Lake County